Niemcy:
 Vogt – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Vogt – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg

Osoby:
 Alfred Vogt, szwajcarski okulista
 Alfred Elton van Vogt (1912–2000), amerykański pisarz
 Carina Vogt, niemiecka skoczkini narciarska, złota medalistka z Soczi
 Carl de Vogt (1885–1970), niemiecki aktor
 Cécile Vogt (1875–1962), francuska neurolog
 Doug Vogt, kanadyjski reporter
 Erich Vogt, kanadyjski fizyk
 Heinrich Vogt (1875–1936), niemiecki neurolog
 Heinrich Vogt (1890–1968), niemiecki astronom
 Jørgen Herman Vogt, norweski polityk
 Karl Vogt (1817–1895), niemiecki naukowiec
 Kevin Vogt (ur. 1991), niemiecki piłkarz
 Miriam Vogt (ur. 1967), niemiecki narciarz
 Oskar Vogt (1870–1959), niemiecki neurolog
 Paul Vogt (ur. 1964), amerykański aktor
 Roland Vogt, niemiecki polityk

Zobacz też:
 Fogt
 Funker Vogt
 Voegt
 Voigt